Láng István (1846–?) bölcseleti doktor, állami főreáliskolai tanár
Láng István (1908–1987) orvos
Láng István (1931–2016) agrokémikus, az MTA rendes tagja
Láng István (1933) zeneszerző
Láng István (1945(?)–2008) erdélyi származású, Hollandiában alkotó író